Groet (etiquette) - standaard groet volgens de etiquette
 Goedendag (wapen) - steek- en slagwapen
 Goedendag (bier) Belgisch bier